Mana (drummer); een Fins drummer die bij de metalband Lordi speelt.
Mana (mythologie); een begrip uit de mythologie
Mana, concert voor fagot en orkest; een compositie van Sebastian Fagerlund, hieraan refererend
Mana (artiest); een Japans artiest
Mana (gemeente in Frans-Guyana); een stad en gemeente in Frans-Guyana
Mana (rivier in Frans-Guyana); een rivier in het westen van Frans-Guyana
Mana (rivier in Siberië); een rivier in Siberië
Mana (Jani Khel), een plaats in het district Jaji, provincie Paktia in Afghanistan
Mana (Jaji), een plaats in het district Jani Khel, provincie Paktia in Afghanistan
Mana (Fiji), een eiland van Fiji
Mana (Kroatië), een eiland van Kroatië
Maňa, Slowaakse gemeente in de regio Nitra
Mana (computerspelserie), computerspelserie van Square

Zie ook
Manna, een oudtestamentisch begrip
Maná, een Mexicaanse popgroep